Tapa se poate referi la:

Localități
 Tapa, oraș (linn) în Județul Lääne, Estonia
 Tapa, oraș în statul Oyo, Nigeria
 Tapa, oraș în statul Punjab, India